Natte strooiselruigte (natuurdoeltype), een natuurdoeltype volgens de indeling van Ball.
 Klasse van de natte strooiselruigten, een plantengemeenschap binnen de vegetatiekunde.